Conduelo Píriz – calciatore uruguaiano
 Fabián Píriz – calciatore uruguaiano
 Facundo Píriz – calciatore uruguaiano
 Juan Píriz – calciatore uruguaiano
 Sebastián Píriz – calciatore uruguaiano
 William Píriz – calciatore uruguaiano